Анто́нио Во́йяк (; 19 ноября 1904, Пула — 1977) — итальянский футболист, нападающий. В Италии, во времена господствовавшей в стране идеологии фашизма, играл под именем Антонио Вольяни ().

Карьера 
Антонио Войяк родился в Австро-Венгрии, но после окончания Первой мировой войны страна распалась, родной город Войяка Пула отошёл к Италии. Там, уже в Италии, Войяк начал свою карьеру в местном клубе «Грион». В 1925 году Войяк перешёл в клуб «Лацио», но, отыграв в команде всего лишь один сезон, ушёл в другой клуб — в «Ювентус», в котором он составил пару с другим восточноевропейским форвардом Хирзером. Войяк провёл в рядах «бьянконери» 4 сезона, в которых отыграл 106 раз и забил 47 голов, а в 1926 году стал чемпионом Италии.

С заменой Прима дивизионе на серию А, Войяк покидает Турин и переходит в клуб «Наполи», в котором играет до 1935 года. После этого он переходит в «Дженоа», который вернулся в серию А после первого в истории команды вылета в низший дивизион. На следующий год Войяк вновь меняет клуб, он переходит в «Луккезе-Либертас», но за этот клуб играет лишь 1 матч. Завершает карьеру в клубе серии С «Эмполи».

В сборной Италии Войяк провёл 1 матч, 14 февраля 1932 года он сыграл в матче против сборной Швейцарии, которая завершилась со счётом 3:0.

После окончания карьеры игрока, Войяк работал тренером. Самым известным клубом, которым он руководил, был «Наполи», с которым он вылетел в серию B в 1942 году.

Статистика выступлений

Достижения 
 Чемпион Италии: 1926

Ссылки 
 Профиль на myjuve.it
 Профиль на enciclopediadelcalcio.it

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Эмполи»
Тренеры ФК «Наполи»